Монетно-грошова система Бутану — законодавчо встановлений грошовий обіг в Бутані.

Історія 
Протягом XVIII ст. бутанці, що мали контакти лише з імперією Великих Моголів користувалися в невеликій кількості могольськими рупіями. До 1789 року користувалися рупіми Бенгальського набобства та Британської Ост-Індської компанії. Після об'єднання Бутану в єдину державу 1907 року стали користуватися індійською рупією.

1928 року король Джігме Вангчук вперше випустив срібні (бутанська рупія) та мідні (пайса) монети бутанського карбування. Бутанська срібна рупія становила 1/2 індійської рупії. Бронзові монети випускалися номінал 25 і 50 пайс. Втім використання монет було досить обмеженим через традиційне застосування бартеру під час здійсненні торгівельних угод. 1928 року впроваджено срібні напіврупії, з 1950 року їх замінили нікелеві напіврупії (тікчунгів). У 1971 році уряд змушений був вилучити з обігу 350.000 тікчунгів, тому що для великих фінансових операцій мішечки металевих грошей виявилися зовсім незручними.

Королю Джігме Дорджі Вангчук вдалося стабілізувати економічну ситуацію та активізувати грошовий обіг в країні. 1957 року впроваджено десятирічну монетну систему, при якій бутанська рупія стала поділятися на 100 найя-пайс (нових пайс). У 1966 року в якості розмінною монети стали використовуватися четруми замість пайс. 1968 року було створено Банк Бутану, втім він є комерційним банком. 1982 року утворено Королівське валютне управління Бутану, що виконує функції Національного банку.

Сьогодення 

У 1974 році впроваджено нову валюту — нгултрум (BTN), що поділяється на 100 четрумів (Ch). Водночас також стали друкувати банкноти. У 2011 році в Бутані було випущено серію банкнот із збільшеним ступенем захисту від підробок. Також введена в обіг пам'ятна банкнота в 100 нгултрум на честь королівського весілля.

Офіційний курс грошової одиниці королівства до інших валют встановлюється не в Тхімпху, а в Нью-Делі. Ця місія довірена Резервного банку Індії. До індійської рупії бутанський нгултрум жорстко прив'язаний у співвідношенні 1:1. Номінали бутанських банкнот, що перебувають в обігу, відповідають індійським: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 500 бутанських нгултрумів. В обігу знаходяться монети номіналом 1 нгултрум, 5, 10, 20, 25, 50 четрумів.

Окрім власноих грошей індійські рупії теж визнаються в королівстві Бутан законним платіжним засобом. Крім того, вільний обіг має доллар США.

Джерела 
 Rhodes, Nicholas: «The Monetisation of Bhutan». Journal of Bhutan Studies.. The Centre of Bhutan Studies, vol. 2, no. 1, Thimphu, Winter 2000, p. 85-103.
 Berlin, Howard M. (24 October 2008). «World Monetary Units: An Historical Dictionary, Country by Country». McFarland
 Currency Information: Bhutanese Rupee. ExchangeRate.com. Retrieved 29 September 2016

Гроші Бутану